Коте́льникова — женская форма русской фамилии Котельников. 

 Известные носительницы 
 Котельникова, Анна Георгиевна (1915—2004) — коми-пермяцкая актриса.
 Котельникова, Антонина Григорьевна (1927—2000) — Герой Социалистического Труда, свинарка. 
 Котельникова, Елена Михайловна (род. 1969) — советская и российская дзюдоистка.
 Котельникова, Ирина Викторовна (род. 1985) — актриса кино и театра.
 Котельникова, Ксения Емельяновна (1915—2010) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда. 
 Котельникова, Любовь Александровна (1927—1988) — сов. историк-медиевист, итальяновед, доктор ист. наук.